Vesa Viitakoski (né le  à Lappeenranta en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au SaiPa, il commence sa carrière senior dans la SM-liiga en 1988. Il est choisi au deuxième tour, au trente-deuxième rang lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1990 par les Flames de Calgary. De 1993 à 1996, il évolue en Amérique du Nord. Il joue vingt-trois parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames. De retour en Europe, il joue dans l'Elitserien et la SM-liiga. Il met un terme à sa carrière en 2010.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
1990 : remporte le Trophée Jarmo-Wasama.
2002 : remporte le Trophée Raimo-Kilpiö.
2002 : remporte le Trophée Aarne-Honkavaara.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1986-1987|| SaiPa Lappeenranta Jr.|| Finlande Jr.|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| SaiPa Lappeenranta U18|| Finlande U18|| 7|| 20|| 5|| 25|| 2|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| SaiPa Lappeenranta Jr.|| Finlande Jr.|| 20|| 21|| 11|| 32|| 16|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| SaiPa Lappeenranta Jr.|| Finlande Jr.|| 23|| 22|| 32|| 54|| 8|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 11|| 4|| 1|| 5|| 6|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| SaiPa Lappeenranta Jr.|| Finlande Jr.|| 9|| 9|| 8|| 17|| 6|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 44|| 24|| 10|| 34|| 8|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 41|| 17|| 23|| 40|| 14|| 3|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 1991-1992|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 44|| 19|| 19|| 38|| 39|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Tappara Tampere|| Finlande-Q|| || || || || || 4|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 1992-1993|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 48|| 27|| 27|| 54|| 28|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Flames de Calgary|| LNH|| 8|| 1|| 2|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Flames de Saint-Jean|| LAH|| 67|| 28|| 39|| 67|| 24|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1994-1995|| Flames de Saint-Jean || LAH|| 56|| 17|| 26|| 43|| 8|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1994-1995|| Flames de Calgary || LNH|| 10|| 1|| 2|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Flames de Calgary|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Flames de Saint-Jean|| LAH|| 48|| 18|| 29|| 47|| 48|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Aces de Cornwall|| LAH|| 10|| 7|| 6|| 13|| 4|| 8|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 1996-1997|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien|| 50|| 17|| 12|| 29|| 24|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1997-1998|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 47|| 11|| 19|| 30|| 12|| 9|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 1998-1999|| Ilves Tampere || SM-liiga|| 53|| 17|| 5|| 22|| 18|| 4|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 1999-2000|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 53|| 20|| 20|| 40|| 28|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2000-2001|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 55|| 27|| 20|| 47|| 10|| 9|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2001-2002|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 56|| 34|| 26|| 60|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 53|| 18|| 12|| 30|| 22|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 56|| 21|| 15|| 36|| 14|| 7|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2004-2005|| Brynäs IF|| Elitserien|| 47|| 12|| 10|| 22|| 14|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Brynäs IF || Kvalserien|| 10|| 3|| 4|| 7|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Brynäs IF|| Elitserien|| 13|| 1|| 2|| 3|| 16|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 29|| 6|| 4|| 10|| 16|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2006-2007|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 56|| 17|| 12|| 29|| 38|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 55|| 14|| 12|| 26|| 26|| 9|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 2008-2009|| Karpat Oulu|| SM-liiga|| 50|| 11|| 9|| 20|| 49|| 14|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2009-2010|| Karpat Oulu|| SM-liiga|| 52|| 9|| 10|| 19|| 22|| 10|| 2|| 0|| 2|| 0

| 23|| 2|| 4|| 6|| 8|| || || || ||

Au niveau international

| 1989|| align="left"| Championnat d'Europe junior || 6|| 8|| 7|| 15|| 6|| || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 1990|| align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 6|| 1|| 7|| 2|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1991|| align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 6|| 5|| 11|| 2|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1992 || align="left"|Championnat du monde|| 8|| 2|| 3|| 5|| 6|| +3|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 1993||align="left"| Championnat du monde|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| +1|| align="left"|Septième place
|-
| 2002|| align="left"|Championnat du monde|| 9|| 1|| 1|| 2|| 2|| -5|| align="left"|Quatrième place

Notes et références 

Naissance en février 1971
Naissance à Lappeenranta
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Tappara
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HV 71
Joueur du Brynäs IF
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Aces de Cornwall
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara